San Millán kan syfta på:

Honduras 

 Swan Islands (öar i Honduras), Departamento de Islas de la Bahía,

Spanien 

 Donemiliaga / San Millán, kommun, Baskien, Araba / Álava, 
 San Millán de la Cogolla – kommun,